Renegado hace referencia a varios artículos:

 Renegado, concepto social de origen religioso.
 Carlos Ibarra (locutor),  "El Renegado", comunicador mexicano.
 Renegado (serie de televisión),  protagonizada por Lorenzo Lamas (1992-1997).
 Renegade (videojuego), de Taito Corporation.